
Molekulska formula -{C10H13N5O4}- se može odnositi na:

 Adenozin
 Dezoksiguanozin
 Zidovudin